zwierciadło – inaczej lustro
 zwierciadło optyczne – przyrząd optyczny
 zwierciadło Bragga – filtr optyczny
 zwierciadło wód podziemnych
 zwierciadło oprawy – środkowa część okładki książki
 Zwierciadło saskie – średniowieczny kodeks prawny
 „Zwierciadło” – miesięcznik ilustrowany wydawany w Warszawie od 1957 roku
 „Zwierciadło” literacki magazyn ilustrowany wydawany w Warszawie w latach 1937-1939
 zwierciadło – gatunek literacki
 Przylądek Zwierciadło - przylądek na Wyspie Króla Jerzego

 zwierciadło Galadrieli – wątek w powieści Władca Pierścieni